Села:
 Забара — Вінницька область, Калинівський район
 Забара — Волинська область, Рожищенський район
 Забара — Житомирська область, Бердичівський район
 Забара — Житомирська область, Звягельський район
 Забара — Рівненська область, Рівненський район
 Забара — Тернопільська область, Кременецький район

Забара — українське прізвище, деякі носії:
 Забара Олег Євгенійович — майор Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Забара Станіслав Сергійович — український кібернетик, доктор технічних наук.
 Забара Юрій Сергійович — український юрист, адвокат, головний редактор газети «Юридическая практика».
 Забара Яна Петрівна — старший солдат Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки 

Українські прізвища